Spica peut désigner :

Astronomie 
 l'étoile Alpha Virginis
 le projet de télescope spatial infrarouge SPICA développé par l'agence spatiale japonaise JAXA avec une participation de l'Agence spatiale européenne

Marine militaire 
 
 , une classe de torpilleurs 
 Spica, un torpilleur italien, navire de tête de la classe Spica  de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina)
 Spica, un torpilleur italien, de la classe Ariete de la Regia Marina

Médecine 
 un bandage permettant de soigner certaines blessures du pouce ou du poignet

Technique 
 le Samsung Galaxy Spica, un téléphone mobile
 Société Pompe Iniezione Cassani & Affini (SPICA), une ancienne société italienne spécialisée dans les systèmes d'injection de moteur, remplacée par la société SAME (Società Accomandita Motori Endotermici)
 Spica, un girl group sud-coréen formé sous B2M Entertainment en 2012.